El Costa neoRomantica (antes Costa Romantica) fue un crucero de la clase Classica propiedad de Costa Crociere , construido por Fincantieri en 1993, como barco gemelo del Costa neoClassica. 

El buque fue construido por Fincantieri en su astillero en Marghera, Italia, con el número 5899. La quilla se colocó el 23 de abril de 1992 y el buque fue botado el 28 de noviembre de 1992. El Costa Romántica' se completó el 25 de septiembre de 1993 y entró servicio en noviembre de ese año. El barco estaba registrado en Génova, Italia.

El 25 de febrero de 2009, se produjo un pequeño incendio en uno de los motores y en uno de los generadores eléctricos del Costa Romántica frente a las costas de Uruguay, a unos 10 km (6,2 millas) de la ciudad de Punta del Este. Después del incidente, la embarcación estuvo estancada durante más de 24 horas y durante un largo período no hubo electricidad ni agua corriente. No hubo que lamentar heridos. 

Reformado en 2003. A partir de 2017, el barco fue destinado al mercado asiático. El barco se vendió en 2020 a la naviera griega Celestyal Cruises. Nunca operó para Celestyal y se vendió nuevamente y se renombró como Antares Experience en septiembre de 2021. Desde entonces, se vendió como chatarra y en diciembre de 2021 empezaron los procesos de desguace en gadani, Pakistán. Actualmente ya no está en servicio. 

 Gran renovación en 2012 
El Costa Romantica  se realizaron trabajos de renovación desde el 29 de octubre de 2011 al 1 de marzo de 2012  con un coste de 90 millones de euros en el astillero San Giorgio del Porto en Génova. Después de la adjudicación del contrato a San Giorgio del Porto, los trabajadores de los astilleros de Fincantieri iniciaron una semana de huelga. Después de la remodelación, el barco pasó a llamarse Costa neoRomantica e inició su primer viaje con el nuevo nombre en marzo de 2012.

Durante el rediseño se hicieron muchos cambios en la nave, incluyendo la adición de 2 medias cubiertas en la proa (aumentando a 11 las cubiertas de pasajeros), balcones, 110 nuevas cabinas ( como el aumento de cabinas con balcón y suites), renovación total de todas las áreas incluido bares y salones. Lo más destacado fue la sustitución del teatro principal del barco por un gran Spa de 2 cubiertas.

Fue renombrado como Costa neoRomantica, sin embargo, no se celebró ninguna ceremonia de bautizo, decisión de la empresa en relación con el difícil momento que atravesaba después de los incidentes del Costa Concordia y el Costa Allegra''.

Referencias

Enlaces externos 
 Costa neoRomantica - costacruceros.es 
 https://www.youtube.com/watch?v=GKDCjGmnKfo

Buques de pasajeros
Buques de pasajeros de Italia
Barcos de Costa Cruceros